Амиран — имя, фамилия и топоним.

Персоналии 
Фамилии:
 Амиран, Давид (Amiran (Kallner), David Horst; 1910—2003) — немецкий и израильский учёный-географ.

Примеры имён известных персоналий:
 Папинашвили, Амиран
 Чавадзе, Амиран
 Эшбаев, Амирали

 Дарсавелидзе, Амиран Шалвович
 Панцулая, Амиран Соломонович
 Ревишвили, Амиран Шотаевич
 Тотикашвили, Амиран Михайлович

Топоним 
 Амиран (город) — город в Иране.

См. также 
 Амирани (мифология)